Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg

 Vig (Albanië), een plaats in de gemeente Vig-Mnelë, district Shkodër, prefectuur Shkodër, Albanië
 Vig (Deense plaats), een plaats in de gemeente Odsherred in de Deense regio Seeland
 Vig (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in diezelfde gemeente, deel van het bisdom Roskilde
 Vig (achternaam), een familienaam
 Butch Vig, Amerikaans drummer, muziekproducent en ondernemer
 Miklós Vig, Hongaars acteur, komiek en zanger
 Vig (voornaam), een jongensnaam
 Jørgen Vig Knudstorp, Deens ondernemer
 Vig (film), een Amerikaanse film van Graham Theakston uit 1998